Ristijärvi  kan syfta på:

 Ristijärvi – en kommun i Finland,

Insjöar i Sverige

Anttilla-Ristijärvi, sjö i Haparanda kommun,  (16,2 ha)
Ala Ristijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (12,4 ha)
Ristijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748848-173861), sjö i Gällivare kommun,  (8,65 ha)
Ristijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749396-174486), sjö i Gällivare kommun,  (9,12 ha)
Ristijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750819-176559), sjö i Kiruna kommun, 
Ristijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757906-174897), sjö i Kiruna kommun, 
Yli Ristijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (7,76 ha)

Insjöar i Finland
Ristijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,03, long 28,73),  (35,9 ha)
Ristijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,37, long 24,90),  (1,6 km²)
Ristijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,15, long 27,20),  (88,5 ha)
Ristilampi (sjö i Kuusamo, Norra Österbotten, Finland),  (40,9 ha)
Ristijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,83, long 27,67),  (1,58 km²)
Ristijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,73, long 28,40),  (36 ha)
Ristijärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten),  (2,2 ha)
Ristijärvi (sjö i Finland, lat 62,95, long 26,30),  (1,12 km²)
Ristijärvi och Lahnajärvi,  (2,72 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn